

Italia 
 Chiesa del Crocifisso – Brindisi
 Chiesa del Crocifisso – Castellammare del Golfo
 Chiesa del Crocifisso – Cles
 Chiesa del Crocifisso – Fiumicino
 Chiesa del Crocifisso – L'Aquila
 Chiesa del Crocefisso – Licodia Eubea
 Chiesa del Crocifisso – Montecarotto
 Chiesa del Crocifisso – Piancastagnaio
 Chiesa del Crocefisso – Reggio Calabria
 Chiesa del Crocefisso – San Giovanni in Fiore
 Chiesa del Crocifisso dei Bianchi – Lucca

Spagna 
 Chiesa del Crocefisso – Puente la Reina

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso
 Oratorio del Santissimo Crocifisso
 Santuario del Santissimo Crocifisso
 Chiesa di Santa Croce